Giritirto (Karanggayam)
 Giritirto (Purwosari)
 Giritirto (Wonogiri)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing